__БЕЗКН__

Machaeroidinae sp. (CM 2386) је изумрла врста плаценталних сисара, из изумрле потпородице Machaeroidinae унутар изумрле породице Oxyaenidae, која је у периоду средњег еоцена настањивала подручје Сјеверне Америке.

Опис 
Једини тренутно знани фосилни остатак ове врсте сисара је дјелимични костур пронађен на фосилним локалитету Девилс Плејграунд () на простору савезне државе Јута.

Тренутно, ова врста сисара још није стручно именована нити уврштена у одређени род, те је зато још у научној литератури знана само под својим регистарским бројем фосила.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте Machaeroidinae sp. (CM 2386).

Временска распрострањенст врсте Machaeroidinae sp. (CM 2386) унутар породице Oxyaenidae

Види још 
 Класификација сисара
 Machaeroidinae

Референце 

Oxyaenidae
Изумрли сисари Северне Америке
Несврстане врсте сисара